Alexandru Albu se poate referi la:

 Alexandru Albu (n. 1928) -  fost deputat român ales pe listele Frontului Salvării Naționale în legislatura 1990-1992;
 Alexandru Albu (n. 1942) -  fost tehnician chimist și politician comunist român, membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român în perioada 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989.